Monasterio de la Santísima Trinidad (o cualquiera de sus variantes como Monasterio de la Trinidad) es el nombre de varios monasterios en honor a la Santísima Trinidad, es decir, dogma central cristiano que afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas o hipóstasis.

Monasterios 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
Dreifaltigkeitskloster
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de la ciudad de Bad Driburg (:w:de).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de la ciudad de Laupheim (:w:de).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de la ciudad de Bad Driburg (:w:de).

en Bielorrusia 
Троицкий монастырь
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo de la ciudad de Vítebsk (:w:ru).

en Bosnia y Herzegovina 
Манастир Свете Тројице
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo-serbio de la ciudad de Vozuća (:w:sr).

en Bulgaria 
Манастир „Света Троица”
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo-búlgaro de la ciudad de Etropole (:w:bg).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo-búlgaro de la ciudad de Veliko Tarnovo (:w:bg).

en España 
Monasterio de la Santísima Trinidad
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico desaparecido de la ciudad de Burgos.
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico de la ciudad de Martos (Jaén).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico de la ciudad de Madrid.
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico de la ciudad de Tángel, Alicante.
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico de la ciudad de Valencia.

en Estados Unidos 
Holy Trinity Monastery
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de Jordanville, Nueva York (:w:en).

en Grecia 
Μονή Αγίας Τριάδος
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo de la ciudad de La Canea (Chania) (:w:en).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo de la ciudad de Meteora (:w:en).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio ortodoxo de la ciudad de Beocia (:w:el).

en Italia 
Monastero della Santissima Trinità
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico de la ciudad de Catania (:w:it).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico desaparecido de la ciudad de San Miniato (:w:it).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio católico de la ciudad de Sovicille (:w:it).

en Reino Unido 
Holy Trinity Monastery
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de East Hendred (:w:en).

en Rumania 
Mănăstirea Sfânta Treime
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de la ciudad de Strâmba (:w:ro).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de la ciudad de Soporu de Câmpie (:w:ro).

en Rusia 
Свято-Троицкий монастырь
 Monasterio de la Trinidad y San Sergio, monasterio ortodoxo de la ciudad de Sérguiev Posad.

en Serbia 
Manastir Sv. Trojice
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de Bijele Vode, Podnemić, Ljubovija (:w:de).
 Monasterio de la Santísima Trinidad, monasterio de Kikinda, Voivodina (:w:en).

de:Dreifaltigkeitskloster
en:Holy Trinity monastery
it:Monastero della Santissima Trinità
it:Monastero della Trinità
ja:至聖三者修道院